Kong Frederik har flere betydninger:

 Frederik 1. – dansk konge (1471–1533).
 Frederik 2. – dansk konge (1534–88).
 Frederik 3. – dansk konge (1609–70).
 Frederik 4. – dansk konge (1671–1730).
 Frederik 5. – dansk konge (1723–66).
 Frederik 6. – dansk konge (1768–1839).
 Frederik 7. – dansk konge (1808–63).
 Frederik 8. – dansk konge (1843–1912).
 Frederik 9. – dansk konge (1899–1972).